Dunlop World Challenge 2009 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в японском городе Тоёта, префектура Айти.

Соревнования прошли с 23 по 29 ноября на крытых ковровых кортах комплекса Sky Hall Toyota.

Чемпионы прошлого года:
 мужской одиночный разряд:  Го Соэда
 женский одиночный разряд:  Аюми Морита
 мужской парный разряд:  Фредерик Нильсен /  Айсам-уль-Хак Куреши
 женский парный разряд:  Эмма Лайне /  Мелани Саут

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Владимир Игнатик обыграл  Тацуму Ито со счётом 7-6(7), 7-6(3).

Женщины 

 Кимико Датэ-Крумм обыграла  Бояну Йовановски со счётом 7-5, 6-2.
 Кимико Датэ-Крумм выигрывает 2й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре федерации.
 Бояна Йовановски уступает 2й в сезоне и 3й за карьеру финал на турнирах федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Андис Юшка /  Александр Кудрявцев обыграли  Алексея Кедрюка /  Дзюнна Мацухаси со счётом 6-4, 7-6(6).

Женщины 

 Марина Эракович /  Тамарин Танасугарн обыграли  Акари Иноуэ /  Акико Ёнэмуру со счётом 6-1, 6-4.

См. также 
 Dunlop World Challenge
 Цикл женских турниров ITF 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Япония
Теннис
Ноябрь 2009 года
2009